Джон де Кобем (; умер 25 января 1355) — английский аристократ, 2-й барон Кобем из Кента с 1339 года.

Биография 
Джон де Кобем принадлежал к старинной семье с владениями в графстве Кент на крайнем юго-востоке Англии. Его отец, Генри де Кобем, стал первым бароном Кобемом из Кента. Матерью Джона была Мод де Морвиль, дочь Эда де Морвиля.

</center>

До 1325 года Джон де Кобем стал рыцарем-бакалавром. При жизни отца он неоднократно избирался депутатом парламента (в 1326/1327, 1330, 1332, 1335, 1335/1336 и 1336/1337 годах). С 1335 года Кобем был адмиралом флота, а с 1337 года — констеблем Рочестера. В 1339 году, после смерти отца, он унаследовал земли и титул, став 2-м бароном Кобемом из Кента. Король Эдуард III много раз вызывал его в свой парламент.

В 1354 году король сделал Кобема рыцарем-баннеретом за его военные заслуги. В 1355 году барон умер.

Семья 
Джон де Кобем был женат на Джоан де Бошан, дочери Джона де Бошана, 1-го барона Бошана из Сомерсета, и Джоан Чендуит, а после её смерти — на Агнес Стоун, дочери Ричарда Стоуна. В первом браке у него родился сын Джон, ставший 3-м бароном Кобемом из Кента. Дочерью Джона-старшего была Джоан, жена сэра Филиппа ле Диспенсера и мать 1-го барона ле Диспенсера пятой креации.

Примечания

Литература 
 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XIV века
Члены парламента Англии (до 1707)
Рыцари-баннереты Англии
Рыцари-бакалавры